Malaury Martin (Nizza, 1988. augusztus 25. –) francia labdarúgó, az olasz Palermo középpályása.

Jegyzetek

Források 
Malaury Martin adatlapja a transfermarkt.com oldalon 

1988-ban született személyek
Francia labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Monaco labdarúgói
A Nîmes Olympique labdarúgói
A Blackpool labdarúgói
A Middlesbrough labdarúgói
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
A Sandnes Ulf labdarúgói
A Lillestrøm labdarúgói
A Hearts labdarúgói
A Dunfermline labdarúgói
A Parma labdarúgói
A Ligue 1 labdarúgói
A Ligue 2 labdarúgói
Az English Football League labdarúgói
A Swiss Super League labdarúgói
Élő személyek